Le Championnat du Portugal de football D2 2001-2002 est la  de la compétition qui voit le sacre du Moreirense Futebol Clube.

Les meilleurs buteurs de la saison sont :
 le joueur espagnol Ibón Arrieta du Desportivo de Chaves,
 le joueur portugais Paulo Vida du SC Campomaiorense,
 ainsi que les joueurs brésiliens Serginho et Rômulo du CD Nacional.

Ces quatre joueurs inscrivent tous 18 buts.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2001-2002
 Coupe du Portugal de football 2001-2002

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Football D2
Football D2
Portugal